Bob Elphinston, un dirigeant sportif australien ;
 James Elphinston (1721-1809), un grammairien écossais.